Olšina má více významů:
druh lesa
 Olšina (les) – les s dominancí olše, v ČR zpravidla lužní les sv. Alnion incanae nebo mokřadní olšina sv. Alnion glutinosae.
název sídla
 Olšina (Horní Planá) – část města Horní Planá v okrese Český Krumlov
 Olšina (Mnichovo Hradiště) – část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Olšina (Polná na Šumavě) – část obce Polná na Šumavě v okrese Český Krumlov
 Olšina (Ralsko) – zaniklá ves v katastrálním území Jabloneček města Ralsko v okrese Česká Lípa
 Olšina (Skržice) – osada vesnice Skržice, části obce Soběsuky v okrese Kroměříž
vodstvo
 Olšina (přítok Božanovského potoka) – potok v okrese Náchod
 Olšina (přítok Jizery) – potok v okrese Semily
 Olšina (přítok Vltavy) – potok v okrese Český Krumlov
 Olšina (rybník) – rybník v okrese Český Krumlov
název vrcholu
 Olšina (Železné hory) – vrchol 559 m v Železných horách
chráněné území
Olšina (národní přírodní památka) – národní přírodní památka v okrese Český Krumlov

Související články 
 Olše
 Olšinka
 Olšinky

Rozcestníky - místopisné jméno